Ро́ман Ромко́вский (; 18 февраля 1907, Краков — 1 июля 1968, Варшава), он же Натан Гриншпан-Кикель — польский коммунист, генерал Министерства общественной безопасности, заместитель министра Радкевича, член ЦК ПОРП. Участник советского партизанского движения во Второй мировой войне. Один из основателей карательных органов ПНР и главных организаторов политических репрессий в послевоенной Польше. В период польской десталинизации был осуждён на 15 лет за применение пыток. После восьмилетнего заключения освобождён по амнистии.

В коммунистическом подполье 
Родился в малоимущей еврейской рабочей семье (точная дата и место рождения ставятся под сомнение — по некоторым данным, родился не в феврале, а в июле 1907, не в Кракове, а в Москве). Родители, брат и сёстры придерживались коммунистических взглядов. С одиннадцатилетнего возраста вынужден был работать — сначала на картонажной фабрике, потом помощником портного.

В шестнадцатилетнем возрасте Роман Ромковский вступил в Коммунистический союз польской молодёжи (KZMP). В 1923 был арестован и приговорён к трём годам тюрьмы. Освободился по амнистии как несовершеннолетний. В 1926—1927 был секретарём краковской ячейки KZMP. С 1927 состоял в Коммунистическую партию Польши (КПП), был членом краковского руководящего органа партии.

В 1930 Роман Ромковский прибыл в СССР. В течение пяти лет проходил курсы политической и военной подготовки (в 14-й стрелковой дивизии), преподавал политэкономию в Москве. С 1931 — член ВКП(б). Был тесно связан с Владиславом Гомулкой.

В 1935 Ромковский вернулся в Польшу. Руководил структурами компартии в Силезии и Познани. Носил партийные псевдонимы Феликс, Эрнест, Яшка. В 1936 арестован и осуждён на 7 лет тюрьмы. Сидел в одной камере с Гомулкой.

Участие в войне 
В 1939, после начала Второй мировой войны, вышел из тюрьмы. В составе Рабочей бригады участвовал в обороне Варшавы от наступающих немецких войск. Перебрался на территорию, занятую советскими войсками. До 1941 находился в Бресте.

После начала советско-германской войны был направлен в белорусскую партизанскую бригаду. Командовал ротой, был политруком, затем начальником партизанской разведки, командовал бригадой в 2,3 тысячи партизан.

В коммунистической госбезопасности 
В 1944 Роман Ромковский вступил в ППР, с 1945 — член ЦК. В июле 1944 в звании подполковника поступил на службу в Ведомство общественной безопасности (RBP) ПКНО. Возглавляемый Ромковским Департамент контрразведки являлся структурной и кадровой основой RBP. При наборе кадров департамента предпочтение отдавалась убеждённым коммунистам с довоенным стажем, опытом подполья или оперативных мероприятий, прошедших советскую службу — то есть подобным самому Ромковскому. Показательно, что именно Ромковский стал секретарём парторганизации ППР, сформированной в RBP. 

С января 1945, после преобразования RBP в Министерство общественной безопасности (МОБ), Роман Ромковский — начальник I департамента МОБ (контрразведка), первый заместитель министра Станислава Радкевича. Принадлежал к ключевым фигурам карательного аппарата сталинистского режима Болеслава Берута, был одним из главных организаторов политических репрессий. Исследователи полагают, что Ромковский обладал в МОБ большим влиянием, нежели министр Радкевич. Он имел прямой, минуя министра, выход на партийного куратора карательных органов — члена Политбюро Якуба Бермана (наряду с Берутом и Хилари Минцем, Берман входил в «правящий триумвират» Польши первого послевоенного десятилетия).

Состоял в Комиссии по безопасности ЦК ПОРП. Имел прямую связь с Лаврентием Берия. С 1949 — генерал бригады. Был награждён орденом «Крест Грюнвальда».

Ромковский считался представителем «еврейской группы Бермана» в руководстве ППР-ПОРП и органов госбезопасности. Из наиболее известных функционеров МОБ к этой группе также принадлежали Юзеф Ружаньский, Анатоль Фейгин, Юлия Бристигер, Вацлав Комар, Мечислав Метковский, Юзеф Чаплицкий, Юзеф Святло. К противостоящей «антисемитской» группе относились, в частности, Мечислав Мочар и Гжегож Корчинский. Но несмотря на «фракционную» общность, внутри обеих группировок шла острая внутренняя борьба, межличностные отношения характеризовались как взаимная ненависть.

Роман Ромковский занимался «борьбой с бандитизмом» (особенно в районе Хелма) — подавлением антикоммунистического партизанского движения АК, NSZ, WiN, KWP. Имел также непосредственное отношение к партийным чисткам, в частности, принимал участие в репрессиях против Мариана Спыхальского и Владислава Гомулки. Согласно последующим судебным определениям, Ромковский отличался особой жестокостью, активно применял пытки в ходе следственных действий. Среди подвергнутых пыткам на допросах Ромковского были Мариан Спыхальский, Витольд Пилецкий, Казимеж Мочарский.

Осуждение и смерть 
В апреле 1956, незадолго до возвращения Гомулки к власти, Ромковский был арестован и — наряду с полковниками Ружаньским и Фейгиным — предстал перед судом. Обвинялся в применении пыток, методы характеризовались как «бериевские». В ноябре 1957 Ромковский был признан виновным и приговорён к 15 годам тюрьмы. Осуждение Ромковского, Ружаньского и Фейгина явилось заметным актом в процессе польской «десталинизации».

Освобождён по амнистии в 1964. Скончался четыре года спустя (на фоне антисемитской кампании). Похоронен на кладбище Воинские Повонзки.

Примечания 

Члены ЦК ПОРП
Члены Комиссии по безопасности ЦК ПОРП
Персоналии:Спецслужбы Польши
Сотрудники Министерства общественной безопасности Польши
Заместители министров Польши
Генералы бригады (ПНР)
Члены Польской рабочей партии
Члены Коммунистической партии Польши
Члены ВКП(б)
Участники обороны Польши в 1939 году
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки